Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкиу одржано је 9. и 10. августa на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 скакача увис из 26 земаља.

  Антигва и Барбуда (1)
  Аустралија  (1)
  Бахами (2)
  Бугарска (2)
  Италија (2)
  Доминиканска Република (1)
  Јордан  (1)
  Југославија (1) 
  Канада (1)
  Кина (1)
  Кинески Тајпеј (1)
  Либија (1)
  Мађарска (2)
  Нигерија  (1)
  Нови Зеланд (1)
  Оман  (1)
  Румунија (1)
  САД (3) 
  СССР (2)
  Того (1) 
  Финска (1)
  Хонгконг (1)
  Чехословачка (2)
  Швајцарска (1)
  Шведска (1) 
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1983. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (10. августа 1983), имали су следећи пласман. 
{| class="wikitable"
|-
|1.|| Карл Луис|| || 8,79 || 19. јун
|-
|2.|| Џејсон Грајмс||  || 8,39 || 19. јун
|-
|3.|| Сергеј Родин||  || 8,33|| 27. јул
|-
|4.|| Александар Бескровни||  || 8,28 || 29. мај
|- 
|4.|| Мајкл Конли||   || 8,28 || 3. јун
|-
|6.|| Ласло Салма||  || 8,24 || 29. јул
|-	 
|7.|| Лари Мајрикс||  || 8,23 || 9. април
|-
|8.|| Јусуф Али||  || 8,21 || 7. јул
|-
|7.|| Мај Макреј||  || 8,19 || 5. јун
|-
|10.|| Рајф Спрај||  || 8,18 || 24, април
|}

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1983.

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 7,90 м. Норму је прескочило 11 такмичара (КВ) и двојица са основу истог истог постигнутог резултата (кв''').,

Финале 
Финале је стартовано у 19:00.,,

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1983.

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном